Yuri o yurí hace referencia a varios artículos:

Etnografía 
 Yuri (etnia) (o yurí), también conocidos como arojes o carabayos; indígenas habitantes de la selva amazónica de Colombia.    
 idioma yurí, lengua indígena que durante el siglo XX se habló a lo largo del río Caquetá, en la Amazonia brasileña y Colombia.
 Idioma yuri (Nueva Guinea), lengua aborigen hablada en Papúa Nueva Guinea.

Geografía 
 Isla de Yuri, una de las islas Kuriles.
 Río Yuri, en el Estado Bolívar (Venezuela).
 Yuri (Akita), localidad en la prefectura de Akita (Japón).

Personas 
 Yuri (nombre) 
 Yuri (n. 1964), cantante, actriz y presentadora mexicana.
 Yuri Andrópov (1914-1984), político soviético; secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1982 a 1984.
 Yuri Andrujovich (n. 1960), escritor, periodista y traductor ucraniano.
 Yuri Artsutánov (1929–2019), ingeniero ruso; concibió el ascensor espacial. 
 Yuri Averbaj (n. 1922), gran maestro de ajedrez y escritor ruso.
 Yuri Bashmet (n. 1953), violinista clásico ruso.
 Yuri Berchiche (n. 1990), futbolista español.
 Yuri Buenaventura (n. 1968), cantante de música salsa colombiano, cuyo nombre real es Yuri Bedoya.
 Yūri Chinen (n. 1993), actor y cantante japonés, miembro de la banda de J-pop Hey! Say! JUMP.
 Yuri de Goguryeo, segundo rey de Goguryeo (o Koguryo), el más septentrional de los Tres Reinos de Corea.
 Yuri de Silla también conocido como Yuri Isageum (m. 57), tercer monarca del antiguo reino de Silla, en el sureste de la península de Corea.
 Yuri de Souza (n. 1982), futbolista brasileño de la Sociedad Deportiva Ponferradina, de la Segunda División de España.
 Yuri Dolgoruki (1099-1157), fundador de Moscú; gran príncipe de Kiev de 1149 a 1151 y de 1155 a 1157.
 Yuri Gagarin (1934-1968), cosmonauta soviético; primer ser humano en viajar al espacio exterior.
 Yuri Knórozov (1922-1999), lingüista, epigrafista y etnólogo ucraniano; tuvo un papel clave en el descifre de la escritura jeroglífica maya.
 Yuri Kochiyama (1921–2014), activista estadounidense.
 Yuri Landman (n. 1973), músico y lutier experimental neerlandés, creador de los instrumentos de cuerda eléctricos Moodswinger, Springtime y Moonlander.
 Yuri Mijáilovich Lotman (1922-1993), lingüista y semiólogo ruso, fundador de la “culturología”.
 Yuri Lowenthal (n. 1971), actor de voz para anime, videojuegos y series animadas.
 Yuri Luzhkov (1936–2019), político ruso.
 Yuri Matiyasévich (n. 1947), matemático ruso.
 Yuri Oliveira Lima (n. 1994), futbolista brasileño
 Yuri Orlov (n. 1924), físico nuclear y activista de los derechos humanos ruso.
 Yuri Ortuño (n. 1963), cantante, músico y compositor boliviano de folclore y música andina.
 Yuri Yejanúrov (n. 1948), político ucraniano; ex primer ministro de Ucrania.
 Kwon Yu-ri (n. 1989), cantante, modelo, actriz, compositora y bailarina surcoreana.
 Sung Yu Ri (n. 1981), cantante de K-pop y actriz alemana, de padres coreanos.

En la ficción 
 Yuri (género) de manga y anime, que gira en torno a relaciones románticas lésbicas.
 YuruYuri, serie de manga escrita e ilustrada por Namori.
 Mini Yuri, serie de anime ONA de 2019.
 Yuri!!! on Ice, serie de anime con base y ambientación en el patinaje artístico sobre hielo.

Personajes 
 Yuri, personaje de la novela visual Doki Doki Literature Club
 Yuri, personaje jugable del videojuego Call of Duty: Modern Warfare 3.
 Yuri, personaje del videojuego Command and Conquer.
 Yuri, personaje principal del videojuego de rol Shadow Hearts.
 Yuri Egin, personaje del anime "Ao no Exorcist"
 Yuri Lowell, personaje del videojuego de Namco Bandai Games Tales of Vesperia.
 Yuri Sakazaki, personaje femenino de las series de videojuegos Art of Fighting y The King of Fighters.
 Yuri Stravogan, personaje de la serie animada Exosquad.
 Yuri Katsuki, protagonista del anime "Yuri on Ice"
 Yuri Plisetsky, personaje del anime "Yuri on Ice"